Стефан Илић је име и презиме следећих људи:

 Стефан Илић (1990), српски хокејаш
 Стефан Илић (1995), српски фудбалер, освајач златне медаље на Светском првенству за играче до 20 година 2015. године
 Стефан Илић (1998), српски фудбалер који тренутно наступа за Мачву из Шапца
 Стефан Илић (2001), српски фудбалски голман